Зецу ()— герой манґа- і аніме-серіалу «Naruto», створеного і намальованого манґакою Масаші Кішімото. Він — член кримінальної організації «Акацукі», злочинець класу S.

Його ім'я означає «язик» або «очерет» чи «тростина» (натяк на походження Зецу із Селища Трави)

Зецу — ніндзя — зрадник із Селища, Схованого в Траві. Він дуже загадковий і про його минуле мало що відомо. Зецу не є лідером «Акацукі», однак навіть Пейн ставиться до нього з повагою. Його особистість доволі дивна, особливо зовнішній вигляд — його тіло покрите чимось на зразок зеленого кокона.

Мета і характер 
Найпримітнішою рисою характеру Зецу є його роздвоєння особистості, яке дійшло до такого рівня, що дві його окремі особистості часто розмовляють одна з одною. Перша особистість, якій відповідає світліша частина тіла Зецу — спокійніша і врівноваженіша, натомість друга(що відповідає темнішій частині тіла) — запальна і рішуча. Роздвоєння особистості настільки сильне, що його видно навіть зовнішньо. Зецу часто веде розмову сам із собою, подвійна особистість заміняє йому відсутнього партнера.

Зецу- канібал, він пожирає людську падаль. Він прораховує рухи противника і більше шпигує, ніж прямо бере участь у боях. У характері Зецу ясно проступають частинки його натури шпигуна.
Окрім роздвоєння особистості, про характер і мету Зецу не так багато відомо. Ясно тільки, що він чудово виконує усі місії «Акацукі» і дуже цінується за дивовижні уміння. Як і кожний член організації «Акацукі», Зецу бажає захопити світ.

Відносини між персонажами 
До членів «Акацукі» Зецу відноситься упереджено. Він єдиний з Акацукі, хто не має партнера. Тому він не знайшов спільної мови із жодним членом «Акацукі». Щоправда, Зецу і не намагався цього зробити. Його повністю задовольняє власна самотність, яка, однак, є доволі відносною, враховуючи наявність двох особистостей у тілі Зецу.

Із молодими ґенінами, противниками «Акацукі», Зецу тримає себе на відстані. Він вважає за потрібне вичекати і оцінити рівень супротивника, а вже потім розраховувати власні сили. Так само Зецу ставиться і до Саске Учіха — під час поєдинку Саске та Ітачі він просто спостерігав, не роблячи жодних ставок на рахунок переможця поєдинку.

Перша частина

Перше знайомство 
У І частині Зецу з'являється наприкінці доленосного поєдинку Саске із Наруто. Він спостерігає за боєм, а потім доповідає про нього лідеру і організації. Одразу помітна його дивна особистість. Однак багато про Зецу тоді не розповідається.

Життя в «Акацукі». Зовнішність 
Зецу працює як шпигун «Акацукі». У Зецу дуже дивний зовнішній вигляд - його тіло захищене чимось на зразок кокона, тіло поділене на дві симетричні частини. Очі не мають зіниць, тому існує можливість наявності в них б'якуґану. Хоча невідомо, як Зецу приєднався до «Акацукі», його становище в організації надзвичайно високе, адже за відсутності Пейна інші члени доповідають йому як лідеру.

Друга частина

Нова зустріч 

У ІІ частині ми знову зустрічаємо Зецу під час місії «Акацукі» по захопленню Ґаара. Щоправда, там він не бере участі у поєдинках, натомість, займається шпигуванням і вивідуванням. Також Зецу приглядається до команди переслідувачів Саске, особливо до Наруто, ретельно вивчаючи їхні техніки і можливі ходи. Саме він попереджає Кісаме про наближення команди Майто Ґая.

Згодом Пейн наказує Зецу принести персні Сасорі і Дейдари, які вважаються мертвими(хоча Дейдарі вдається вижити). Після цього він повинен принести тіло носія Нібі (Двохвостого Кота), спійманого Какузу і Хіданом.

Саске проти Ітачі 
Згодом Зецу спостерігає бій Саске Учіха проти власного брата Ітачі. Його завданням є не допустити переслідувачів Саске у потаємне місце клану Учіха, оскільки він є посвяченим у таємні плани Мадара Учіха (що в Акацукі іменується Тобі). Згодом, після перемоги Саске над Ітачі, Зецу доповідає про це Тобі. У найновішій главі манґи обоє вирушають на місце битви двох братів, де Тобі забирає непритомного Саске до себе. Пізніше Зецу по наказу Тобі розділяєтся на 2 частини , допомагаючи Саске і Карін вижити у битві з леді мізукаґе.

Четверта світова війна 
Після цього Зецу підміняє своїм клоном Кісаме в бою проти Кірабі і Райкаге, дозволяє Кісаме інсценувати свою загибель, сховатися в Самехаді і проникнути в Кумогакуре.
Пізніше з'ясовується, що Тобі за допомогою чакри спійманих Акацукі Біджу виростив у своєму підземному притулок 100.000 клонів білої сторони Зецу. Ці клони борються проти альянсу Шинобі.
Спочатку здається, що білі клони Зецу слабкі і явно програють Шинобі, але з приходом першої ночі війни стає зрозуміла їхня справжня мета: метою білих клонів було стикнутися з чакрою шинобі, щоб потім використовувати свою основну здатність - здатність до ідеальної трансформації. Білий Зецу, зіткнувшись з чакрою шинобі, здатний змінити зовнішність і перетворитися на цього шинобі, і навіть найкращі сенсори не бачать підміни. Вночі клони Зецу перетворилися на тих, з ким вони боролися вдень, і стали вбивати нічого не підозрююих шинобі. Ряди армії альянсу захлеснула паніка. Першою небезпеку виявила Сакура: клон білого Зецу, прийнявши вигляд Неджі, прийшов до неї, нібито на лікування, насправді ж - з метою вбити її. Але в розмові Сакура згадала поранену ногу Тонтона, на що клон Зецу відповів, що добре, що не руку, руки для шинобі важливіше - вони потрібні, щоб складати печаті, так як він не знав, що Тонтон - свиня і рук у неї немає. Сакура перемагає клона Зецу і повідомляє про своє відкриття іншим. Звідси з'ясовується, що Широ Зецу в рівному бою слабкий, і вся небезпека його криється у здатності приймати чужий вигляд і заставати зненацька.
Під час війни Куро Зецу намагається взяти в заручники всіх Даймьо країн альянсу, щоб вимагати обміняти їх на Наруто і Бі, але зазнає невдачі і змушений битися проти Мізукаге та інших охоронців Даймьо. Широ Зецу ж залишається з Саске в притулок Тобі, який, після пересадки очей, випробуємо Сусаноо і Аматерасу, вбиває його. Пізніше Саске зустрічає на своєму шляху декілька клонів Широ Зецу і вбиває їх, дізнавшись перед цим плани Тобі і місцезнаходження Наруто.

Техніки 
Зецу - канібал. Він усуває тіла померлих, з'їдаючи їх. Таким чином він замітає сліди Акацукі і перешкоджає тому щоб ворог отримав доступ до можливих секретів, що містяться в тілах. Зецу здатний зливатися з матеріальними предметами і переміщатися в просторі з дуже високою швидкістю. Тим не менш, Зецу не зміг обігнати Тобі, що використовував свою техніку телепортації. Зецу здатний розділятися навпіл, і кожна половина повноцінно діє самостійно.
В бою Кілера Бі проти Хошігаке Кісаме Зецу замінив тіло Кісаме своєю копією, дозволивши йому піти. Особливість копій такого роду полягає в тому, що після смерті копії зберігають первозданний вигляд. Саме завдяки цьому Кілер Бі і Райкаге були впевнені, що вбили Кісаме. В самостійних боях Зецу помічений не був, його бойовий потенціал ще не розкритий, якщо такий взагалі є. Біла половина Зецу лише допомогла Саске вкрасти чакру ворогів і Кісаме - піти від загибелі. Білі клони Зецу в бою проти альянсу шинобі нічого не показали. Також нічого не відомо про техніки, що використовуються чорної половиною.
Крім того, Зецу володіє сенсорними здібностями. Він в змозі відстежити Чакру Наруто і Кірабі, коли ті залишають Шімагаме.

Джерела 
 Біографія Зетсу англійською
 Біографія Зетсу англійською 

Персонажі Naruto
Чоловічі персонажі аніме та манґи